

Cinema 
Prigionieri (Surrender) – film del 1927 diretto da Edward Sloman
 Prigionieri (Surrender) – film del 1931 diretto da William K. Howard
 Il diavolo nella carne (Surrender) – film del 1950 diretto da Allan Dwan
 Mi arrendo... e i soldi? (Surrender) – film del 1987 diretto da Jerry Belson
 Surrender – film del 2003 diretto da Katherine Brooks

Musica 
 Surrender – singolo di Little Tony & Operapop
 Surrender – singolo di Elvis Presley
 Surrender – singolo di Diana Ross del 1971, contenuto nell'album I'm Still Waiting
 Surrender – album di Diana Ross del 1971
 Surrender – singolo dei Cheap Trick del 1978
 Surrender – brano di Klaus Schulze dell'album Angst del 1984
 Surrender – album dei Joshua nel 1986
 Surrender – singolo degli Swing Out Sister dell'album It's Better to Travel del 1987
 Surrender – brano dei Depeche Mode del 1998, B-side del singolo Only When I Lose Myself
 Surrender – brano dei Soundlovers del 1998, progetto musicale dance italiano
 Surrender – album dei The Chemical Brothers del 1999
 Surrender – album di Jonathan Butler del 2002
 Surrender – singolo di Laura Pausini del 2002
 Surrender – album di Javine del 2004
 Surrender – singolo dei Billy Talent del 2006
 Surrender – singolo degli Angels & Airwaves del 2011
 Surrender – album degli Hurts del 2015
 Surrender – album dei Kutless del 2015
 Surrender – brano del musical Sunset Boulevard
 Surrender – singolo di Natalie Taylor del 2019
 Surrender – album di Maggie Rogers del 2022